Тиса — річка, притока Дунаю
 Чорна Тиса — річка, притока Тиси
 Біла Тиса — річка, притока Тиси
 Чорна Тиса — село, Закарпатська область, Рахівський район

Астрономічний об'єкт:
 13121 Тиса

Прізвище:

 Іштван Тиса (1861 — 1918) — угорський політик, двічі прем'єр-міністр Угорського королівства (1903 — 1905, 1913 — 1917).
 Кальман Тиса (1830 — 1902) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорського королівства (1875 — 1890).

Підводний човен
 П-911 «Тиса» — підводний човен ВМС Югославії 1980—2000-х років типу «Уна».